Hillern ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Hillern (1817–1882), badischer Hof- und Geheimer Archivrat unter Großherzog Karl Ludwig Friedrich
 Wilhelm von Hillern-Flinsch (1884–1986), deutscher Maler, Expressionist und Gebrauchsgrafiker
 Wilhelmine von Hillern (geb. Birch; 1836–1916), deutsche Schriftstellerin

Hillern bezeichnet außerdem:

 einen Ortsteil im Landkreis Heidekreis, siehe Heber (Schneverdingen)